Löwenfisch steht für

 die aus dem englischen lionfish abgeleitete Bezeichnung für Feuerfische
 Grigori Jakowlewitsch Löwenfisch (1889–1961), jüdisch-russisch-sowjetischer Schach-Großmeister